Agua Larga, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Agua Larga : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Federación dans l'État de Falcón ;
 Agua Larga : capitale de la paroisse civile d'Agua Larga, dans la municipalité de Federación dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme